Parafia pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Płocku – rzymskokatolicka parafia należąca do dekanatu płockiego wschodniego, diecezji płockiej, metropolii warszawskiej. Parafia powstała 5 lipca 1991. Jej obecnym proboszczem jest ks. Stanisław Górski. Siedziba parafii mieści się przy ulicy Gierzyńskiego na osiedlu Międzytorze.

Miejsca święte

Kościół parafialny 
Kaplica parafialna pw. Matki Boskiej Fatimskiej wybudowana w 1992. W 2004 rozpoczęto budowę kościoła parafialnego, który został konsekrowany 15 października 2017.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Informacje o parafii na stronie diecezji płockiej

Matki Bożej Fatimskiej
Parafie pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej